Norman Brown – szkocki curler
 Norman Brown – amerykański gitarzysta
 Norman Brown – północnoirlandzki motocyklista
 Norman Brown – amerykański piłkarz

 Norm Brown – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Norman O. Brown – amerykański pisarz
 Norman E. Brown – amerykański dziennikarz
 W. Norman Brown – amerykański indolog